Sedlec ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Stadt:
 Sedlec-Prčice (Sedletz-Pertschitz), Stadt im Okres Benešov

Gemeinde:
 Sedlec u Benátek nad Jizerou (Sedletz), Gemeinde im Okres Mladá Boleslav
 Sedlec u Českých Budějovic (Selz), Gemeinde im Okres České Budějovice
 Sedlec u Kralovic (Sedletz), Gemeinde im Okres Plzeň-sever
 Sedlec u Líbeznic (Sedletz), Gemeinde im Okres Praha-východ
 Sedlec u Libochovic (Sedletz b. Trebnitz), Gemeinde im Okres Litoměřice
 Sedlec u Mikulova (Voitelsbrunn), Gemeinde im Okres Břeclav
 Sedlec u Náměště nad Oslavou (Sedletz), Gemeinde im Okres Třebíč

Ortsteil:
 Sedlec (Poběžovice) (Sadl), Ortsteil von Poběžovice, Okres Domažlice
 Sedlec (Prag) (Selz), Ortsteil von Prag
 Sedlec (Sedletz), Ortsteil von Svatý Jan pod Skalou, Okres Beroun
 Sedlec u Karlových Var (Zettlitz), Ortsteil von Karlovy Vary, Okres Karlovy Vary
 Sedlec u Kutné Hory (Sedletz), Ortsteil von Kutná Hora, Okres Kutná Hora
 Sedlec u Lanžova (Sedletz), Ortsteil von Lanžov, Okres Trutnov
 Sedlec u Litoměřic (Selz), Ortsteil von Křešice, Okres Litoměřice
 Sedlec u Mšena (Sedletz), Ortsteil von Mšeno, Okres Mělník
 Sedlec u Obrnic (Sedlitz), Ortsteil von Korozluky, Okres Most
 Sedlec u Radonic (Zettlitz b. Maschau), Ortsteil von Radonice, Okres Chomutov
 Sedlec u Starého Plzence (Sedletz), Ortsteil von Starý Plzenec, Okres Plzeň-jih
 Sedlec u Temelína (Sedlitz), Ortsteil von Temelín, Okres České Budějovice
 Sedlec u Votic (Sedletz), Ortsteil von Sedlec-Prčice, Okres Benešov
 Sedlec u Vraclavi (Sedletz), Ortsteil von Vraclav, Okres Ústí nad Orlicí
 Sedlec u Žebráku (Sedletz), Ortsteil von Žebrák, Okres Beroun

Siehe auch:
 Sedlitschanen bei Sedlec u Karlových Var
 Sedletz-Ossarium
 Kloster Sedlec